Новоєлизаветівська сільська рада — Донецька область, Покровський район
 Новоєлизаветівська сільська рада — Одеська область, Ширяївський район